Le libertarianisme de droite (en anglais, right-libertarianism, libertarian capitalism ou right-wing libertarianism) est une philosophie politique et un type de libertarianisme qui soutient fortement les droits de propriété capitalistes et défend la répartition par le marché des ressources naturelles et de la propriété privée.

Comme la plupart des formes de libertarianisme, il tend à soutenir les libertés publiques, mais aussi le droit naturel, les droits négatifs et un renversement majeur de l'État-providence moderne.

Le libertarianisme de droite est opposé au libertarianisme de gauche, un type de libertarianisme qui combine  avec une approche égalitaire des ressources naturelles.

Contrairement au libertarianisme socialiste, il tend à soutenir le capitalisme de libre marché.

Comme les libertariens de toutes sortes, les libertariens de droite se désignent simplement comme des « libertariens ».

Étant le type de libertarianisme le plus courant aux États-Unis, le libertarianisme de droite y est devenu le référent le plus courant du libertarianisme depuis la fin du 20e siècle, alors qu'historiquement et ailleurs il continue à être largement utilisé pour désigner des formes anti-étatiques de socialisme telles que l'anarchisme et plus généralement communisme libertaire/marxisme libertaire et socialisme libertaire. À l'époque de Murray Rothbard, qui a popularisé le terme libertarien aux États-Unis dans les années 1960, les mouvements anarcho-capitalistes ont commencé à se qualifier de libertariens, ce qui a entraîné l'apparition du terme libertariens de droite pour les distinguer.

Influences culturelles 
Le cinéma de Clint Eastwood est parfois présenté comme ayant été un vecteur discret mais efficace de la philosophie politique radicale qu'est le libertarianisme aux États-Unis.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Capitalisme
 Conservatisme aux États-Unis
 Antiétatisme
 Réseau de Stockholm (Europe)
 Réseau Atlas (Monde)

Courant du libertarianisme
Histoire des idées politiques